Freak steht für:

 Freak, umgangssprachlich für eine Person, die eine bestimmte Sache exzessiv betreibt
 Freak (Roman), Jugendroman (1993) von Rodman Philbrick
 Computerfreak, als Kurzform
 Le Freak, Song (1978) der Band Chic

Freak steht als Abkürzung für:
 FREAK (Factoring RSA Export Keys), Sicherheitslücke im SSL- bzw. TLS-Protokoll

Siehe auch:
 Freaks (Begriffsklärung)
 Freaky (Begriffsklärung)
 Freax (Begriffsklärung)

Abkürzung